Phi Orionis ist die Bayer-Bezeichnung von zwei Sternen im Sternbild Orion:
 Phi1 Orionis, auch Khad Prior
 Phi2 Orionis, auch Khad Posterior